Montferrand ist der Name folgender Orte:
 Montferrand, Gemeinde im französischen Département Aude
 Montferrand-du-Périgord, Gemeinde im französischen Département Dordogne
 Montferrand-la-Fare, Gemeinde im französischen Département Drôme
 Montferrand-le-Château, Gemeinde im französischen Département Doubs
 Montferrand, Ortschaft in der Gemeinde Torcieu im französischen Département Ain
 Montferrand (Burg), eine Kreuzfahrerburg im heutigen Ort Barin (بعرين) in Syrien

Montferrand ist der Familienname folgender Personen:
 Auguste de Montferrand (1786–1858), französischer Architekt
 Benoît de Montferrand († 1491), Bischof von Coutances und Lausanne
 Bernard de Faubournet de Montferrand (* 1945), französischer Botschafter in Deutschland